Премия имени Фридриха Людвига Бауэра присуждается Мюнхенским техническим университетом учёным разных стран за достижения в области информатики. Она носит имя проработавшего в этом университете с 1963 по 1989 год немецкого профессора и академика, известного среди прочего участием в разработке языков программирования Алгол-58 и Алгол-60. Премия была первые вручена в 1992 году в честь двадцатипятилетия первого набора на информатику в Германии. С 2000 года премия выдаётся нерегулярно. В церемониях вручения всегда лично участвовал сам Фридрих Бауэр, но будет ли выдаваться премия и дальше после его смерти в 2015 году, официально объявлено не было.

Лауреаты премии Бауэра получают денежную премию в размере 25 тысяч евро (до введения единой валюты — 50 тысяч немецких марок).

Лауреаты премии Ф. Л. Бауэра 
 1992: Зохар Манна (Стэнфордский университет)
 1994: Робин Милнер (Эдинбургский университет
 1996:  (Амстердамский университет)
 1998:  ()
 2000:  (Университет Бордо)
 2007: Энтони Хоар (Оксфордский университет)
 2009: Стивен Вольфрам (Wolfram Research)

Ссылки 
 F.L.-Bauer-Preis 

Премии в области информатики
Награды, появившиеся в 1992 году
Мюнхенский технический университет
Премии Германии
Награды по алфавиту
Научные награды Германии